Il doppio del Virginia Slims of California 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Rosemary Casals e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Larisa Neiland e Nataša Zvereva.

Patty Fendick e Jill Hetherington hanno battuto in finale 7–5, 3–6, 6–2 Larisa Neiland e Nataša Zvereva.

Teste di serie
 Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (finale)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (campionesse)
 Gigi Fernández /  Eva Pfaff (primo turno)
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of California 1989